Groniki (1027 m) – szczyt w Gorcach
 Groniki (893 m)– szczyt w Beskidzie Orawsko-Podhalańskim
 Groniki – część wsi Koniaków
 Groniki – potok, dopływ Poniwca